JCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Qasigiannguit, Christianshaab, Groenlandia